Артур Марчевський, Артур Ян Марчевський (пол. Artur Jan Marczewski; нар. 3 серпня 1896, Лодзь, Російська імперія — пом. після січня 1945) — польський футболіст.
 Марчевський Людовік Феліксович (13 серпня 1882 - † ?) - полковник Армії УНР.